Bruppacher ist der Familienname folgender Personen:

 

Siehe auch:
 Brupbacher